Фостиков — русская фамилия. Известные нсоители:

 Фостиков, Лев Васильевич (1824—1870) — нижегородский архитектор.
 Фостиков, Михаил Архипович (1886—1966) — русский военачальник, участник Гражданской войны, генерал-лейтенант.
 Фостиков, Пётр Павлович